

Persone 
 Agim Shabani – calciatore norvegese
 Bunjamin Shabani – calciatore macedone
 Djuma Shabani – calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Hussein Shabani – calciatore burundese
 Meritan Shabani – calciatore tedesco
 Laorent Shabani – calciatore albanese

Geografia 
 Shabani – centro abitato dello Zimbabwe, dal 1982 noto come Zvishavane